Stati Uniti d'America
 Wood River – città della Contea di Madison, Illinois
 Wood River – città della Contea di Hall, Nebraska
 Wood River – città della Contea di Burnett, Wisconsin